Oficina del Secretari de Defensa, gabinet del Secretari de Defensa dels Estats Units
 Open Source Definition, document publicat per Open Source Initiative que determina les condicions per al programari en codi obert
 Visualització en pantalla (del seu nom en anglès On-Screen Display), imatge que se superposa a una altra en una pantalla per oferir alguna informació
 .osd també és l'extensió dels fitxers de descripció del format OpenSearch